Якимиха — название населённых пунктов в России:

 Якимиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Якимиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Якимиха — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Якимиха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.